Гючлю () — турецкая фамилия. Известные носители:
 Гючлю, Зекерия (1972 — 2010) — турецкий борец вольного стиля и политик.
 Гючлю, Метехан (род. 1999) — турецкий футболист.
 Гючлю, Мустафа Халук (1951 — 2011) — турецкий художник.